Markus Mäkelä (ur. 26 października 1979) – fiński skoczek narciarski. Drużynowy brązowy medalista zimowej uniwersjady (2001).

W marcu 1997 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 43. miejsce w Ruce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył dwa lata później na tej samej skoczni, za zajęcie 27. lokaty. W lutym 2001 wystartował na zimowej uniwersjadzie, gdzie zajął 23. miejsce na skoczni normalnej, 36. na dużej, a w konkursie drużynowym zdobył z reprezentacją Finlandii brązowy medal (były to jego ostatnie starty na arenie międzynarodowej).

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Mäkelä na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Urodzeni w 1979